«Ро́нин» () — остросюжетный боевик, снятый режиссёром Джоном Франкенхаймером.

Название точно описывает основную тему фильма — рассказ о наёмниках, потерявших своих «хозяев» или ушедших от них, промышляющих случайными опасными операциями. Сюжет повествует о нашем времени и в первую очередь о терроризме. Однако несмотря на весь террор, подозрительность, жестокость, герои демонстрируют к концу фильма и такие положительные качества, как взаимовыручка и доверие.

Сюжет 
Пятерых «ронинов» нанимают для операции захвата. Группа собирается через посредника в Париже. Никто в группе не знает всей правды о нанимателе и целях операции. Все, что известно — необходимо завладеть неким, тщательно охраняемым кейсом, который собираются продать конкурентам. Операцию следует провести быстро, так как покупатели уже на стадии переговоров с продавцами. Формально у каждого в группе есть своя специализация: Винсент обеспечивает экипировку и автомобили, Спенс — специалист по оружию, Грегор — специалист по компьютерам и слежке, Ларри — профессиональный водитель, Дедра — руководитель группы. Поначалу Сэм (Роберт Де Ниро) не вписывается в это распределение обязанностей. Он и появился в группе последним, как бы «вскочил в последний вагон». Однако он быстро завоёвывает уважение у членов группы своим высоким профессионализмом. Сэм становится неформальным лидером «ронинов». Между Сэмом и Дедрой постоянно возникают конфликты, связанные с проведением операции. Основной вопрос, который интересует Сэма: «Кто наниматель?»

В процессе подготовки операции потребовалось достать оружие. Операция прошла не так, как планировалось: продавцы решили обмануть покупателей, устроив засаду. Сэм сумел распознать ловушку и спас от гибели Винсента и Спенса. Уходя от погони, водитель Ларри впервые в ходе сюжета продемонстрировал свой профессионализм.

Тем временем заказчик операции Шимас сообщает Дедре, что операцию уже нужно начинать, несмотря на неготовность группы. Планирование операции привело к конфликту Сэма и Спенса. Сэм обвинил Спенса в непрофессионализме и сумел в короткой схватке разоружить его, хотя сам оружия не имел. В результате Спенса выгоняют, хотя и выдают денежную компенсацию за потерю времени. Одновременно Сэм требует увеличить гонорар до 100 тыс. долларов каждому члену группы, так как заказчики держат в секрете содержимое кейса. Дедра вынуждена согласиться, предварительно согласовав это по телефону.

Действие переносится в Ниццу — местонахождение кейса. В ожидании удобного момента Сэм дважды выходит на разведку. Оба раза его сопровождает Дедра. Становится очевидной симпатия Дедры к Сэму.

Наступает день операции. В её результате все охранники убиты, машины сопровождения взорваны, а кейс украден. Однако Грегор предаёт группу и похищает чемодан, заменив его на муляж с заложенной внутри бомбой. В результате взрыва тяжело ранен Ларри.

Группа встаёт перед необходимостью найти кейс и вернуть его. Но теперь задача усложняется тем, что в охоту за «товаром» включаются загадочные русские. В поисках Грегора Сэм обратился к своему бывшему коллеге. Грегора удалось отследить по мобильному телефону и группа перемещается в Арль. Поиски Грегора привели героев в развалины амфитеатра Арля. Там, в присутствии множества туристов, разыгрывается драматическая погоня, в ходе которой погибают несколько членов «русской мафии», также искавших кейс и пришедших на встречу с Грегором. Результат операции опять неутешителен: Сэм получает пулю в бок, Шимас перерезает горло Ларри, а Грегор попадает в руки Шимаса. Дедра и Шимас бросают Сэма и Винсента на «поле сражения».

Теперь перед парой бывших агентов стоит задача выжить. Винсент отвозит раненного Сэма к своему знакомому Жан-Пьеру. Там Сэм с помощью Винсента проводит операцию по удалению пули из собственного тела. Во время пребывания в гостях Сэм обращает внимание на хобби Жан-Пьера — , и тот рассказывает Сэму историю про «47 самураев».

Шимас тем временем с помощью побоев вынуждает Грегора отдать кейс, — однако для этого надо получить посылку на почте. В это же время Сэм и Винсент ищут предавших их заказчиков. Найдя их в Париже, они пытаются завладеть кейсом, однако ирландцам удаётся сбежать с места нападения. После погони по парижским улицам автомобиль Дедры и Шимаса попадает в аварию и переворачивается. Грегор, воспользовавшись ситуацией, скрывается с кейсом. Дедру и Шимаса успевают вытащить из машины до взрыва подоспевшие дорожные рабочие. Винсент и Сэм опять остались ни с чем.

Теперь уже можно назвать Сэма и Винсента друзьями: между ними возникло доверие и взаимопонимание, что кажется вдвойне ценным, учитывая специфику их работы. Герои решают сменить объект поисков: теперь это не Грегор и ирландцы, а покупатели, от которых «ушел» их товар. Сэм и Винсент начинают розыск членов «русской мафии».

Главарь русской мафии Микки оказывает покровительство фигуристке Наташе Кирилловой (Катарина Витт). Именно на ледовом шоу с её участием Сэм и Винсент находят и Грегора, и Шимаса. Грегор, взявший в заложники русскую фигуристку, шантажирует мафиози тем, что его напарница-снайпер застрелит Кириллову, если не дождётся от Грегора звонка о том, что он в безопасности. Грегору не удается договориться с русскими, и те убивают его. Неизвестная напарница Грегора убивает Наташу Кириллову. Шимас убивает русских мафиози и завладевает кейсом. Сэм находит Дедру и сообщает ей правду: он не бывший, а настоящий агент ЦРУ, и охотится он не за кейсом, а за Шимасом. Дедра бросает Шимаса и уезжает. Шимас, пытясь скрыться, ранит и Винсента, и Сэма. В ходе погони ирландский террорист берет заложницу и пытается застрелить Сэма, но Шимаса убивает раненый Винсент.

Даже в конце фильма зритель так и не узнаёт о содержимом загадочного кейса, поскольку Сэм на вопрос Винсента шутливо отвечает: «Я не помню». Однако, в ближайших новостях сообщается, что некие обстоятельства привели к перемирию ИРА с британскими властями. Сэм и Винсент расстаются друзьями.

В ролях

Места съемки 
Местом встречи героев в начале фильма стало кафе (48°53’06.3"N 2°20’25.5"E, здание снесено в 2015 году) внизу лестницы с холма Монмартр в Париже. Сама лестница начинается с пересечения улиц Берт и Древе до улицы Труа Фрер. Неудачная сделка с бандитами снята под мостом Александра III в Париже. Местом съемки сцены (43°44’43.6"N 7°23’60.0"E) со стрельбой на улице стал городок Ла Тюрби провинции Прованс во Франции. Сцена погони Сэма и Винсента за Шимасом, Грегором и Дедрой была снята в различных округах Парижа и на бульваре Периферик по направлению к арке Дефанс.

Премии и награды 

Фильм в 1999 году получил три номинации и один приз: Young Hollywood Awards / Молодой Голливуд за лучшую музыкальную тему к фильму (Best soundtrack).

Литература

Ссылки 
 Ebert R. Ronin // Chicago Sun-Times

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы о терроризме
Фильмы о шпионах
Фильмы о Париже
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1998 года
Фильмы об организованной преступности из России
Фильмы Великобритании 1998 года
Фильмы Франции 1998 года
Фильмы United Artists
Фильмы о ЦРУ